Lussuria – vizio
 Lussuria – film del 1986 diretto da Joe D'Amato
 Lussuria – film del 2000 diretto da Zalman King
 Lussuria – episodio del serial cinematografico I sette peccati capitali del 1919